

Cinema
Riders in the Sky – film del 1949 diretto da John English

Musica
Riders in the Sky – album dei David and the Giants
Riders in the Sky – album dei Matchbox
Riders in the Sky – gruppo musicale statunitense attivo dal 1977

Televisione
Riders in the Sky – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1991